Самуи́л (, Шмуэ́ль, «услышал Бог», «выпрошенный у Бога», «имя Божье») — библейский пророк, последний из судей израильских, помазал на царство первого из царей Израиля, Саула. Называется знаменитейшим из судей.

Биография 
Жизнь Самуила главным образом описана в Первой книге Царств (в еврейской традиции — Первая книга Самуила).

Родители Самуила — левит Елкана и Анна. Анна долго была бесплодной, переносила много обид от второй жены своего мужа, и очень скорбела. Во время одного из ежегодных посещений Скинии в Силоме Анна молила Бога сжалиться над её печалью и дать ей дитя мужского пола, и дала обет посвятить своего первенца на служение Богу и сделать его назореем. Илий, первосвященник и судья Израилев, принял её горячую молитву за опьянение. Узнав о горе Анны, Илий благословил её от лица Бога. Вернувшись домой, Анна зачала сына от мужа своего и назвала его Самуил (, Шмуэ́ль), потому что «от Господа [Бога Саваофа] я испросила его» (). Толкования имени Самуила по этому стиху — «услышал Бог», «выпрошенный у Бога»; также существует толкование «имя Божье». Во исполнение обета, как только Анна отняла его от груди, она привезла его в святилище в Силом, где он и провёл всю свою молодость. История чудесного рождении Самуила от страдавшей длительным бесплодием матери характерна для Библии (ср. истории Сарры, Ревекки, Рахили).

Самуил воспитывался при Скинии в самое тяжёлое и смутное время в жизни израильтян. Он явился преобразователем своего народа. При слабом первосвященнике и Судье И́лии (Эли) моральное состояние до крайности пало; народу пришлось перенести жесточайшее поражение со стороны филистимлян, которые в результате захватили величайшую святыню — Ковчег Завета.

Созвав народ в  на торжественное покаяние, Самуил настолько поднял его дух, что филистимское иго было свергнуто; началось всеобщее и быстрое возрождение, которому особенно много содействовали основанные Самуилом «пророческие сонмы» или «пророческие школы» — своего рода религиозно-нравственные братства или общества, имевшие задачей пробуждать в народе дух патриотизма и распространять просвещение.

Самуил мудро правил народом в качестве верховного судьи до преклонных лет и высоко поднял его благосостояние. Не таковы были его сыновья (можно говорить о странной иронии судьбы, что Самуила в этом отношении постигла участь Илия), вследствие чего народ, не доверившись и отвергнув Бога, как своего прямого Правителя и Царя, опасаясь, чтобы после смерти Самуила не водворилось прежнее бесправие и анархия, стал просить его, чтобы он поставил над ними царя из людей.

Самуил предостерегал народ от опасностей деспотизма, обычного при монархическом режиме, но народ, утомлённый безначалием, готов был идти навстречу даже и этим опасностям, только бы иметь твёрдую власть, и отвечал Самуилу: «нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы; будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши» (). Тогда Самуил поставил им в цари Саула, сына Кисова. Саул своими поступками принёс Самуилу множество огорчений, так что тот вынужден был ещё при жизни Саула тайно помазать на царство другого царя, Давида. Умер Самуил на 88 году от рождения и был погребён в Раме, оплакиваемый всем народом. Жизнь его описана в первых главах первой книги Царств. Предание приписывает ему составление библейской книги Судей.

Галерея

См. также 
 Ишмаил
 Книга Самуила

Примечания

Литература

Ссылки 

Книга Самуила
Иудаистическая мифология